Chalmers steht für:
 Chalmers (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Floyd S. Chalmers Award in Ontario History, kanadischer Literaturpreis
 Technische Hochschule Chalmers, Hochschule in der schwedischen Stadt Göteborg

Chalmers ist der Name folgender

Orte:
 Chalmers (Indiana), Ort in Indiana, USA
 Port Chalmers, Hafenort am Otago Harbour, Dunedin, Neuseeland

im NRHP gelistete Objekte:
 Chalmers Institute, in Holly Springs, Mississippi, ID-Nr. 82003107
 Chalmers Knitting Mills, in Amsterdam, New York, ID-Nr. 10000028

geografischer Objekte:
 Mount Chalmers, Berg im Transantarktischen Gebirge, Antarktika

Unternehmen:
 Chalmers Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Allis-Chalmers, US-amerikanischer Landmaschinenhersteller